«Trilogy» puede referirse a:

Trilogy, banda de heavy metal español.
The Cure: trilogy, DVD en directo de The Cure.
Trilogy: Past Present Future, álbum triple de 1980 de Frank Sinatra.
Trilogy, álbum de Emerson, Lake & Palmer.
Trilogy, álbum de Yngwie J. Malmsteen.
Trilogy, película de 1969 protagonizada por Geraldine Page.
Trilogy, álbum de The Weekend

Véase también 
Trilogía (desambiguación)